

Geografia 
 Fucino – conca della provincia dell'Aquila

Altro 
 Banca del Fucino – banca italiana fondata a Roma
 Battaglia del lago del Fucino – battaglia combattuta durante la guerra sociale  
 Carota dell'altopiano del Fucino – varietà di carota prodotta nel Fucino, in Abruzzo
 Centro spaziale del Fucino – teleporto situato nel comune di Ortucchio (AQ)
 Incile del Fucino – infrastruttura monumentale situata ad Avezzano (AQ)
 Patata del Fucino – varietà di patata tipica della piana del Fucino, in Abruzzo
 Metaphycus fucino – insetto alato della famiglia Encyrtidae
 Diga del Rio Fucino – diga del lago artificiale di Campotosto (AQ) 
 Rio Fucino – torrente abruzzese affluente del fiume Vomano
 Lago del Fucino – piccolo lago artificiale situato nella Villa Torlonia a Roma